Милн () — фамилия. Известные носители:
 Милн, Алан Александр (1882—1956) — английский писатель.
 Милн, Арчибальд (1855—1938) — британский адмирал.
 Милн, Гордон (род. 1937) — английский футболист.
  (1850—1913) — британский геолог и горный инженер.
 Милн, Джордж (1866—1948) — британский фельдмаршал.
 Милн, Иан (род. 1954) — североирландский политик, ирландский республиканец и националист.
 Милн, Кристофер Робин (1920—1996) — английский мемуарист, сын писателя Алана Александра Милна.
 Милн, Клэр — шотландская кёрлингистка и тренер.
 Милн, Лесли (род. 1956) — американская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Милн, Маири — шотландская кёрлингистка и тренер.
 Милн, Мэтт — английский актёр.
 Милн, Ралф (1961—2015) — шотландский футболист.
 Милн, Хэмиш (1939—2020) — британский пианист.
 Милн, Эдуард Артур (1896—1950) — английский астрофизик и математик.

Другое 
 Милн — огромный древний ударный кратер (бассейн) в южном полушарии обратной стороны Луны.